Musashi est le nom :
 du personnage Joe Musashi, principal protagoniste de la série Shinobi ;
 du samouraï Miyamoto Musashi, une des figures emblématiques du Japon et le plus célèbre escrimeur de l’histoire du pays ;
 du roman d’Eiji Yoshikawa, Musashi ;
 de la province de Musashi, une ancienne province du Japon ;
 du cuirassé Musashi, qui tire son nom de la province ;
 Brave Fencer Musashi est un jeu vidéo sur PlayStation dont le héros s'appelle Musashi et maîtrise l'épée ;
 Musashi: Samurai Legend, une suite sur PlayStation 2.
 Grander Musashi, anime japonais qui parle d’un apprenti pêcheur ;
 Musashi est le surnom du boxeur japonais Akio Mori.